NRF peut faire référence à :
 La Nouvelle Revue française : revue littéraire et de critique trimestrielle ;
 NRF et NRF Biographies, des collections de chez Gallimard ;
 la NATO Response Force, la force de réaction rapide de l'OTAN ;
 la , la plus grande association du commerce de détail dans le monde, dont la création remonte à 1911 ;
 National Resistance Front, le Front national de résistance (FNR), en Afghanistan   ;
 National Research Foundation, la Fondation nationale pour la recherche d'Afrique du Sud''' ;
 Norsk rødt fe, le nom norvégien de la 
pie rouge de Norvège, une race bovine norvégienne.

 nrf'' est le code de langue IETF du jersiais, ainsi que son code ISO 639-3 partagé avec le guernesiais.